Лідія Василівна Сохань (нар. 1924) — український та радянський філософ, соціальний психолог, член-кор. НАН України (з 1990)
 Павло Степанович Сохань (нар. 1926) — український та радянський історик, член-кор. АН УРСР (з 1985)

Українські прізвища